Mužská čtyřhra AEGON Open Nottingham 2017 probíhala v polovině června 2017. Do deblové soutěže nottinghamského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl britsko-kanadský pár Dominic Inglot a Daniel Nestor, jehož členové se turnaje nezúčastnili. Po dvou letech na okruhu ATP World Tour se mužská polovina travnaté události stala v roce 2017 součástí okruhu ATP Challenger Tour.

Vítězem se stal britský sourozenecký pár Ken a Neal Skupští, kteří ve finále zdolali australské turnajové dvojky Matta Reida s Johnem-Patrickem Smithem. Po dvousetovém průběhu 7–6 a 2–6 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–7]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 125 bodů a získali čtrnáctou společnou trofej. Ken Skupski vybojoval dvacátý sedmý deblový challengerový titul a pro Neala Skupského to bylo patnácté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Julian Knowle /  Philipp Oswald (1. kolo)
  Matt Reid /  John-Patrick Smith (finále)
  Marc Polmans /  Andrew Whittington (1. kolo)
  Sančaj Ratiwatana /  Sončat Ratiwatana (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

AEGON Open Nottingham 2017